Schnaufer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz-Wolfgang Schnaufer (1922–1950), deutscher Offizier und Jagdflieger
 Hermann Schnaufer (1884–?), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Schnauferl
 Schnauffer